Mandinga puede hacer referencia a:

 Mandinga, etnia del África subsahariana;
 mandinga, lengua hablada por los mandingos;
 Mandinga, banda de origen rumano;
 mandinga, demonio mitológico cristiano.